Beatrix II. ist der Name folgender Personen:

 Beatrix II. (Quedlinburg) (Beatrix II. von Winzenburg; † 1160), Äbtissin von Heerse und Äbtissin in Quedlinburg
 Beatrix II. (Burgund) (Beatrix von Staufen; um 1193–1231), Pfalzgräfin von Burgund